Noize Suppressor je talijanski hardcore dvojac koji nastupa uživo. U ovom trenutku, dvojac sastavljaju Alessandro Dilillo i Stefano Soprani. Uz hardcore, Noize Suppressor također producira darkcore i industrial hardcore. Dvojac je osnovan 1996. nakon što su poslali demosnimku D-Boy Recordsu koju je prihvatio Ronnie Lee.

Diskografija

Vanjske poveznice 

Službena stranica
Noize Suppressor diskografija
Noize Suppressor na MySpaceu
Noize Suppressor na Partyflocku 

Hardcore techno
Talijanski glazbeni sastavi
Elektronički glazbeni sastavi